Loraine kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Loraine (Illinois)
Loraine (North Dakota)
Loraine (Texas)